Als Weltmeisterschaft 1984 oder WM 1984 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1984 stattgefunden haben:

 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 1984
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1984
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1984
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1984
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1984
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1984
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1984
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1983/84
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1984/85
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1984
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1984
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1984
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1984, siehe Olympische Sommerspiele 1984/Gewichtheben
 Judo-Weltmeisterschaften 1984
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1984
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1984
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 1984
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1984, siehe auch Olympische Winterspiele 1984/Ski Nordisch
 Rallye-Weltmeisterschaft 1984
 Rennrodel-Juniorenweltmeisterschaften 1984
 Junioren-Ringer-Weltmeisterschaften 1984
 Ruder-Weltmeisterschaften 1984
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 1984/85
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1984
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1984
 Snookerweltmeisterschaften
 Snookerweltmeisterschaft 1984
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1984
 Squash-Weltmeisterschaft 1984
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1984
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1984
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1984

!
Weltmeisterschaften nach Jahr